Heiðarhnúkur kan syfta på följande platser:

Island 

 Heiðarhnúkur (bergstopp i Island, lat 65,74, long -14,47), Austurland, 
 Heiðarhnúkur (bergstopp i Island, lat 64,91, long -14,25), Austurland, 
 Heiðarhnjúkur (bergstopp i Island), Austurland, 

Robotskapade Islandförgreningar